Derrick Westenra – nobile e politico britannico
 Hayley Westenra – cantante neozelandese
 Lucy Westenra – personaggio del libro Dracula di Bram Stoker